James Bruce pode referir-se a:

 James Bruce (bispo) (??-1447) - Bispo de Dunkeld, Chanceler da Escócia e bispo de Glasgow.
 James Bruce (Chefe de Justiça) (1691-1749), Chefe de Justiça de Barbados. 
 James Bruce (1730-1794), explorador escocês.
 James Bruce, 8° Conde de Elgin (1811-1863), diplomara Anglo-escocês.

Desambiguações de antropônimos